Schlierbach (Göppingen) —  município do distrito de Göppingen, na região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha

 Schlierbach (França) —  comuna da França, no departamento de Alto Reno

 Schlierbach (Suíça) —  comuna da Suíça, no cantão de Lucerna

Desambiguação